Kurt Stein (ur. 30 czerwca 1970 w Madison w stanie Wisconsin) – amerykański skoczek narciarski, a następnie trener tej dyscypliny sportu.

Olimpijczyk (1994), uczestnik mistrzostw świata seniorów (1989), mistrzostw świata w lotach narciarskich (1990) oraz zimowej uniwersjady (1991). Czterokrotnie brał udział w mistrzostwach świata juniorów (1986–1989).

Życiorys 
W 1994 wziął udział w zimowych igrzyskach olimpijskich – w konkursie drużynowym, z amerykańskim zespołem, zajął 11. pozycję, a do rywalizacji indywidualnej nie został zgłoszony.

W 1989 wystartował w mistrzostwach świata seniorów – indywidualnie zajął 53. (skocznia normalna) i 62. (duża) pozycję, a w konkursie drużynowym był 13. Rok później w mistrzostwach świata w lotach narciarskich uplasował się na 53. pozycji.

Czterokrotnie (lata 1986–1989) brał udział w mistrzostwach świata juniorów – indywidualnie najwyżej uplasował się na 29. miejscu (1989), a drużynowo na 9. pozycji (1986). W 1991 wystartował w zimowej uniwersjadzie, gdzie indywidualnie był 15. (skocznia normalna) i 17. (duża), a drużynowo 4.

W Pucharze Świata zadebiutował 12 grudnia 1987 w Lake Placid, gdzie zajął 59. miejsce. W sumie w 40 startach w zawodach tego cyklu w latach 1987–1993 ani razu nie zdobył punktów, najwyżej plasując się na 35. pozycji (17 stycznia 1990 w Zakopanem). W konkursie drużynowym w PŚ wystartował raz – 24 stycznia 1993 w Predazzo był 12., a start ten był jednocześnie jego ostatnim w karierze w zawodach tego cyklu.

Trzykrotnie zdobywał mistrzostwo Stanów Zjednoczonych juniorów (w 1988 na skoczni normalnej, a rok później na normalnej i dużej). W styczniu 1990 zdobył również srebrny medal mistrzostw kraju seniorów na skoczni normalnej.

Po zakończeniu kariery zawodniczej został trenerem skoków narciarskich w swoim macierzystym klubie – Blackhawk Ski Club w Middleton.

Przypisy 

Amerykańscy skoczkowie narciarscy
Amerykańscy trenerzy skoków narciarskich
Amerykańscy olimpijczycy
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 1994
Urodzeni w 1970
Ludzie urodzeni w Madison (Wisconsin)